B94 peut faire référence à :
 Bundesstraße 94, une route fédérale allemande reliant Schleiz à Rodewisch ;
 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres